Les initiales OSQ peuvent correspondre à :
 l'orchestre symphonique de Québec.
 l'Olympique Saint-Quentin, une équipe amateur de football.